Гаду-Браву () — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Параиба. Составная часть мезорегиона Сельскохозяйственный район штата Параиба. Входит в экономико-статистический микрорегион Умбузейру. Население составляет 8363 человека на 2006 год. Занимает площадь 192,424 км². Плотность населения — 43,5 чел./км².

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 14.761.198,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 1.749,99 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,527 (данные: Программа развития ООН).

Муниципалитеты штата Параиба